Beemdkant (Laarbeek), buurtschap in de gemeente Laarbeek
 Beemdkant (Someren), buurtschap in de gemeente Someren